ИНС — аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 ИНС — искусственная нейронная сеть
 ИНС — инерциальная навигационная система
 ИНС — Институт народов Севера